Івангородська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Івангородська сільська рада — Черкаська область, Христинівський район
 Івангородська сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район